Валенти́на И́горевна Заболо́тная (; урожд. Бжеская; псевдоним Бошно; 8 января 1940, Киев — 13 октября 2016, там же) — украинский театральный и кинокритик, театровед, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Украины.

Биография 
Родилась в театральной семье, внучка известного украинского актёра и режиссёра Амвросия Максимилиановича Бучмы.

В 1962 году закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (театроведческий факультет, курс И. А. Волошина), в котором преподавала с 1968 года. В 1972—1974 годах — декан факультета драмы. В 1985—1991 годы — заведующая кафедрой организации театрального дела, с 1991 года — профессор кафедры театроведения.

Кандидат искусствоведения (1983), профессор (1997).

Автор статей по проблемам и истории русского театра; обзоров, очерков, рецензий; методических разработок; радиоцикла «Театральный мир Украины»; телепередач о драматургии Ивана Кочерги (1974), Леси Украинки (1975). Автор монографии «Амвросий Бучма» (1984).

Член Национального союза театральных деятелей Украины.

Семья 
 Бабушка по отцовской линии — актриса Валентина Ефимовна Бжеская (1896—1977), заслуженная артистка Украинской ССР.
 Дед по отцовской линии — математик Георгий (Юрий) Николаевич Бжеский.
 Отец — кинорежиссёр Игорь Юрьевич Бжеский (1917—1986), был усыновлён вторым мужем матери актёром и режиссёром Амвросием Максимилиановичем Бучмой (1891—1957).
 Мать — Ирина Зубова.
 Муж — А. С. Заболотный, один из основателей Киевского Молодёжного театра.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1993).

Примечания

Ссылки 
 Валентина Игоревна Заболотная, Энциклопедия современной Украины

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого